Supa Strikas: Piłkarskie rozgrywki – południowoafrykańsko-francuski serial animowany na podstawie komiksu o tej samej nazwie emitowany od 2008. W Polsce serial emitowany jest od 2009 w teleTOON+ oraz dawniej na ZigZapie. Od 3 listopada 2014 roku emisję rozpoczęto na kanale Disney XD, zaś od 10 czerwca 2016 roku jest emitowany także na kanale TVP ABC.

Fabuła 
Supa Strikas to serial o piłce nożnej na najwyższym poziomie, który zapewnia dobrą zabawę! W kreskówce piłkarze drużyny Supa Strikas muszą wygrać z innymi drużynami z Super Ligi takimi jak np. Niepokonani United, FC Barka..., aby zdobyć trofeum i wygrać Super Ligę! W każdym odcinku Supa Strikas muszą się mierzyć z przeciwnościami losu takimi jak oszustwo czy kontuzje.

Odcinki 
 Premiery w Polsce:
 ZigZap/teleTOON+
 I seria (odcinki 1-13) – 15 lutego 2009 roku,
 II seria (odcinki 14-26) – 2 października 2011 roku,
 III seria (odcinki 27-39) – 11 maja 2013 roku.
 Disney XD
 I seria (odcinki 1-13) – 3 listopada 2014 roku
 II i III seria
 IV seria (odcinki 40-52) – 23 stycznia 2016 roku
 V seria (odcinki 53-65) – 4 marca 2017 roku
 TVP ABC
 VI seria (odcinki 66-78) - 13 marca 2020 roku,
 VII seria (odcinki 79-91) - 3 stycznia 2021 roku.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona )

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Południowoafrykańskie seriale telewizyjne
Filmowe adaptacje komiksów
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Programy Disney XD
Seriale telewizyjne o tematyce piłkarskiej
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji